__СЪДЪРЖАНИЕ__

Списък породи 

 НП – Не е признато

Непризнати породи

Изчезнали породи

Източници 

 Lists of recognized breeds for major kennel clubs as listed in breed boxes in all dog breed articles:
 American Kennel Club
 Australian National Kennel Council 
 Canadian Kennel Club
 Fédération Cynologique Internationale
 The Kennel Club 
 New Zealand Kennel Club
 United Kennel Club 
 Rare Breed Network
 dogsindepth.com – the online dog encyclopedia